

Persone
 Lucille Teasdale (1929-1996) – medico canadese
 Sara Teasdale (1884-1933) – poetessa statunitense
 Verree Teasdale (1903-1987) – attrice statunitense

Altro
 Teasdale Patera – struttura geologica della superficie di Venere